Diablo III: Wrath est un court métrage d'animation, réalisé par Peter Chung en dessin animé en 1998.

Liens externes 
 http://diablo.wikia.com/wiki/Diablo_III:_Wrath page et court métrage sur Wikia
 https://www.imdb.com/title/tt2150020/ Fiche IMDb

Diablo